Club Brugge nam na zes seizoenen afscheid van trainer Hugo Broos. De 45-jarige trainer ging in 1997 aan de slag bij Excelsior Moeskroen en werd bij blauw-zwart opgevolgd door Eric Gerets, die net de titel had veroverd met Lierse SK.

De nieuwe coach zag in de zomer topschutter Robert Špehar vertrekken naar AS Monaco, dat 150 miljoen BEF betaalde voor zijn transfer. Om zijn vertrek op te vangen had de club onder meer de jonge spits Nordin Jbari en de aanvallende middenvelders Khalilou Fadiga en Darko Anić aangetrokken. In de winterperiode haalde het bestuur met de Litouwer Edgaras Jankauskas nog een diepe spits naar Brugge.

Gerets slaagde erin om voor het tweede jaar op rij kampioen te worden. Zijn elftal was een mix van ervaren spelers zoals Franky Van der Elst, Vital Borkelmans en Lorenzo Staelens en jonge talenten als Eric Addo, Fadiga, Jbari en Jankauskas. Het team speelde een uitstekende heenronde en nam meteen afstand van de concurrentie. Ook na de winterstop kwam Club Brugge nooit meer in de problemen, hoewel het onder meer met 3-0 verloor van revelatie Racing Genk. Uiteindelijk kroonde Club Brugge zich dankzij een nederlaag van Genk tegen Gerets vorige werkgever tot kampioen. Brugge vierde de titel door in de overbodig geworden titelwedstrijd met 0-1 te winnen op het veld van rivaal RSC Anderlecht. Gerets werd na het seizoen voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot Trainer van het Jaar. De 19-jarige Addo werd beloond met de Ebbenhouten Schoen en de trofee voor Jonge Profvoetballer van het Jaar.

Net als twee jaar eerder kon Club Brugge het uitstekende seizoen afsluiten met de dubbel. Het elftal van Gerets mocht het in de bekerfinale opnemen tegen vicekampioen Genk. Club Brugge werd echter met 4-0 ingeblikt door de Limburgers. Het was de zwaarste nederlaag in een bekerfinale sinds 1981. Toen won Gerets als speler van Standard Luik met 4-0 van KSC Lokeren.

In de UEFA Cup bereikte Club Brugge de 1/16 finale. Net als een seizoen eerder werd blauw-zwart door een Duits team uitgeschakeld. Ditmaal trok VfL Bochum aan het langste eind.

Selectie

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Club Brugge in het seizoen 1997-1998 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Gemeentekrediet
Sportmerk: adidas

Transfers

Zomer

Winter

Competitie

Klassement

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal puntenK: kampioen, D: degradeert, (beker): bekerwinnaar, (UEFA): geplaatst voor UEFA-beker

Statistieken 
De spelers met de meeste wedstrijden zijn in het groen aangeduid, de speler met de meeste doelpunten in het geel.

Individuele prijzen
 Trainer van het Jaar: Eric Gerets
 Jonge Profvoetballer van het Jaar: Eric Addo
 Ebbenhouten Schoen: Eric Addo

Afbeeldingen

Externe link
Officiële site

Club Brugge naar seizoen
Belgische voetbalclub 1997/98